Центра́льное статисти́ческое бюро́ Израиля (, ЦСБ Израиля) — израильское правительственное учреждение, основанное в 1949 году для проведения исследований и публикации статистических данных по всем аспектам жизни Государства Израиль, в том числе по вопросам населения, общества, экономики, промышленности, образования и физической инфраструктуры.

ЦСБ Израиля возглавляет правительственный статистик, который назначается по рекомендации премьер-министра Израиля. С 1 ноября 2001 года должность правительственного статистика занимает профессор Шломо Ицхаки.

Главный офис расположен в Иерусалиме (в районе Гиват Шауль), дополнительный офис расположен в Тель-Авиве.

Примечания 

Государственные организации Израиля
Организации, основанные в 1949 году
Израиль